Scalzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Scalzi, anderer Name von Alessandro Paduano († 1596), italienischer Renaissance-Künstler
 Erminio De Scalzi (* 1940), Weihbischof in Mailand
 John Scalzi (John Michael Scalzi II; * 1969), Autor und Online-Schriftsteller